Корићани могу да буду:

 Корићани (Крагујевац), градско насеље Крагујевца, Шумадијски округ, Србија
 Горњи Корићани (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Доњи Корићани (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Горњи Корићани (Травник), насеље у општини Травник, Средњобосански кантон, ФБиХ, БиХ
 Доњи Корићани (Травник), насеље у општини Травник, Средњобосански кантон, ФБиХ, БиХ